Christian I o Cristián I puede hacer referencia a:

 Christian I de Sajonia
 Christian I de Dinamarca
 Cristián I, Príncipe de Anhalt-Bernburg
 Cristián I de Sajonia-Merseburgo